Нестерцево — название населённых пунктов в России:

 Нестерцево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Нестерцево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.